La Coppa di Francia 2017-2018 si è svolta dal 4 novembre 2017 al 10 marzo 2018: al torneo hanno partecipato ventisette squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018